A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás férfi terep-kerékpározás versenyszámát augusztus 23-án rendezték a Laoshan-terepkerékpár-pályán.

Végeredmény
A rövidítések jelentése a következő:
 LAP: körhátrány
 DNF: nem ért célba

Források 

Kerékpározás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon